Vigia steht für
Vigia (Brasilien), Stadt
Vigia (Piktogramm), Seefahrtssymbol
Talsperre Vigia, Portugal